Пирогово — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. До 2014 года входило в состав Храбровского сельского поселения.

География 
Посёлок Пирогово расположен в междуречье Морянок Малой и Большой, в 5,5 км выше (южнее) их устьев на Куршском заливе, в 18 км по прямой к северо-востоку от северо-восточных окраин застройки областного центра, города Калининграда.

История 
Населенный пункт Суденитен был основан в 1405 году. Относится к исторической области древней Пруссии именем Самбия.

После 1540 года название населенного пункта трансформировалось в Суданиттен, позже — в Зудникен.

По итогам Второй Мировой войны населённый пункт передан в состав СССР вкупе со всей северной частью Восточной Пруссии.

В 1946 году Зудникен был переименован в поселок Пирогово.

Ныне в составе России как правопреемницы СССР.

Население 
В 1910 году численность населения Зудникена составляла 307 человек, в 1933 году — 497 человек, в 1939 году — 474 человека.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)